El Puente (Spanisch el puente, „die Brücke“) steht für:
 El Puente, Gesellschaft des fairen Handels in Deutschland
 El Puente (Guarayos), Ortschaft in der bolivianischen Provinz Guarayos
 El Puente (Tarija), Ortschaft im bolivianischen Departamento Tarija
 Municipio El Puente (Santa Cruz), Landkreis im bolivianischen Departamento Santa Cruz 
 Municipio El Puente (Tarija), Landkreis im bolivianischen Departamento Tarija

Siehe auch:
 Puente
 Pünte